Да́рья Влади́мировна Во́лга (, род. 19 июня 1974, Киев, УССР) — украинская и российская актриса, телеведущая, художница.

Биография 
Родилась 19 июня 1974 года в Киеве в семье народной артистки Украины, актрисы Киевского академического драматического театра им. Ивана Франко Валентины Плотниковой и инженера-конструктора Владимира Волги. В Москву Дарья с родителями переехала после аварии в Чернобыле.

Училась в московской школе №201 имени Зои и Александра Космодемьянских.

В 1995 году окончила ВГИК (мастерская А. Джигарханяна и А. Филозова). Известность к Дарье пришла после съёмок в сериалах «Петербургские тайны», «Маросейка, 12», «Татьянин день» и в российско-французском фильме «Лиса Алиса». На телевидении впервые появилась в качестве ведущей программы «Прогноз погоды» на ТНТ.

Муж — Андрей Франчук. В 2000 году Дарья с мужем переехали в Новую Зеландию. В 2003 году Дарья окончила режиссёрский факультет Оклендского университета и получила степень мастера искусств. В том же году родился сын Эй Джей (Энтони Джозеф) в 2010 году у пары родился сын Илай. Учась в Новой Зеландии, она снялась в телесериалах «Hey, Dude», «Rude Awakenings», фильме «Beyond The Ocean» (США, 2000) (победил на кинофестивале в номинации «Лучший фильм»), а также нескольких рекламных роликах.

С 28 июля по 3 октября 2008 года — ведущая телепередачи «Давай поженимся» на «Первом канале».

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразила своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

С 2017 года проживала  в Киеве.В 2022 году вернулась с семьёй в Новую Зеландию. 

Помимо русского Дарья Волга также владеет украинским и английским языком, пишет песни, одна из которых звучит в сериале «Татьянин день».

Роли в театре 
 2002 — «Comedia de l’arte» (B. Simpson)
 2002 — «Cherry Orchard» (O. Lindsay)
 2002 — «The Tempest» (S. Young)

Фильмография 
  — Петербургские тайны — Маша Чечевинская
  — Какая чудная игра — Юля
  — Развязка Петербургских тайн — Маша Чечевинская
  — Маросейка, 12 — медсестра (серии «Мокрое дело» и «Операция „Зелёный лёд“»)
  — С точки зрения ангела — Лиза
  — Лиса Алиса — Лиса Алиса
  — Неотложка 2 — Людмила, фельдшер бригады
  — Татьянин день — Галина Рыбкина
  — А я люблю женатого — Лариса
  — Пять шагов по облакам — Мелисса Синицкая, писательница
  — Наш Чехов — Дуняша
  — Любить и ненавидеть — Елена, бывшая жена Карачаева (серия «Мёртвые воды Московского моря»)
  — Хозяйка тайги — Ирина
  — Вера, Надежда, Любовь — Жанна
  — Ефросинья — Татьяна (сезоны 1-3)
  — Мужчина во мне — Лиза
  — Голубка — Вера Ковалева
  — Знахарь 2: Охота без правил — Олеся
  — Лист ожидания — Марина Климова
  — Любопытная Варвара — Алёна, жена Романа
  — Без следа (22-23 серии) — Наталья Ланеева
  — Любовь по расписанию — Оксана Левашова
  — Земский доктор — Лиза Мартынова, подруга Ольги Самойловой
  — Позднее раскаяние — Светлана Игоревна Чикалёва
  — Ангел и демон
  — Боцман Чайка — Анжела
  — Склифосовский (3 сезон) — Елена Танеева, мать Ивана
  — Девочки мои — Татьяна
  — Бывшая — Регина
  — Капитанша-2 — Жанна
  — Любимые дети — Лара
  — Отель Купидон — Ольга

Примечания

Ссылки 
 
 Дарья Волга на сайте RUSKINO.RU

Выпускники ВГИКа
Выпускники Оклендского университета
Актрисы Украины
Актрисы XXI века
Выпускники и ученики школы №201 (Москва)